Кубок Австрії з футболу 2020–2021 — 86-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул втретє поспіль здобув Ред Булл.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 вересня 2020

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2020

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2020

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2020—2021
Австрія
Австрія
2020 в австрійському спорті
2021 в австрійському спорті